Гвадалупе де Рамалес има више значења:

 Гвадалупе де Рамалес, Ел Пескуезо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадалупе де Рамалес, Лос Пиларес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику